Баракат (Баракатт) — фамилия арабского происхождения.

 Стив Баракатт () — музыкант
 Исаак (Баракат) (род. 1966) — митрополит Германский и Центрально-Европейский Антиохийской Православной Церкви
 Баракат, Аднан (род. 1982) — нидерландский футболист марокканского происхождения, полузащитник.
 Баракат, Мухаммед (род. 1976) — египетский футболист.
 Баракат, Хишам (1950—2015) — генеральный прокурор Египта.

См. также 
 Барака (ислам)
 Баркат